New Hope, anglicky nová naděje může být:

 New Hope – město v Alabamě (USA)
 New Hope (Pensylvánie) – město v Pensylvánii (USA)
 New Hope (protokol) – kryptografický protokol dohody na klíči

jiné
 Star Wars Episode IV: A New Hope – anglický název čtvrté epizody filmu Star Wars